Stellingen ist ein Stadtteil im Bezirk Eimsbüttel der Freien und Hansestadt Hamburg. Langenfelde gehört ebenfalls zum Stadtteil Stellingen.

Geschichte 
Der Name Stellingen leitet sich wahrscheinlich von der Ortsgründung durch einen Mann namens Stallo ab, einem altgermanischen Mannesnamen. Nach einer anderen Deutung führt der Name auf die ostfriesische Bezeichnung für einen Gerichtsstuhl zurück.

Steinzeitliche Funde von 1937 – eine Rengeweihhacke und mehrere Scherben von Gefäßen uralter Urnenfriedhöfe aus der Eisenzeit – weisen auf die frühe Besiedlung Stellingens hin.

Urkundlich erwähnt wurde Stellingen (Stelling) aber erst 1347 in den Eppendorfer Kirchenbüchern. 1460 verzichtete die Pinneberger Grafschaft auf holsteinische Erbansprüche. Stellingen wurde ab 1640 dänisch und hatte unter dem Dreißigjährigen Krieg und den späteren Kriegen Dänemarks zu leiden. Ab den 1730er-Jahren verwalteten Mitglieder der Familie Kölln als Vögte den Ort; ihr Sitz lag auf dem Hof „Vogthufe“ in der heutigen Vogt-Kölln-Straße. 1777 errichtete der dänische König Christian VII. eine Zollstation in Stellingen, und zwar an der heutigen Kieler Straße. Zu dieser Zeit erfolgte auch die erste Nennung Langenfeldes. Die Kieler Straße wurde 1830 bis 1832 zur Chaussee ausgebaut. Erster hauptamtlicher Gemeindevorsteher Stellingens war ab 1882 der Stellmachermeister Joachim Wördemann, zu dessen Ehren der Wördemanns Weg benannt ist. In der Folge des Deutsch-Dänischen Krieges 1864 fiel Stellingen drei Jahre später, nämlich 1867, an Preußen.

Wichtige Erwerbsquelle der Stellinger Bauern war zu dieser Zeit der Milch- und Butterhandel. Die „Bodderbuern“ zogen mit ihren Planwagen über das Land und tauschten ihre Milchprodukte gegen Geflügel, Schinken und Würste ein. Die weiblichen Familienmitglieder hingegen verkauften die Milchprodukte in den Städten Altona und Hamburg.

1875 wurde von der erstmals auf Grundlage der schleswig-holsteinischen Gemeindeverfassung gewählten Gemeindevertretung die Zustimmung zum Bau der Straßenbahn gegeben, die Stellingen auf der Strecke Kieler Straße mit Altona auf der einen und Eidelstedt auf der anderen Seite verbinden sollte. 1907 öffnete der bekannte Hagenbecks Tierpark seine Tore. 1921 begann der Bau der Gartenstadt Langenfelde auf dem Gebiet einer ehemaligen Ziegelei durch die Siedlungsgemeinschaft für Kriegsversehrte. Stellingens Unabhängigkeit endete 1927 mit der zwangsweisen Eingemeindung der Gemeinde Stellingen-Langenfelde nach Altona, der 1937/1938 die Eingliederung in den Hamburger Stadtstaat folgte. Der Zweite Weltkrieg traf Stellingen hart: Allein in Langenfelde wurden 38 Prozent der Gebäude zerstört.

Seit 1951 gehört Stellingen zum Hamburger Bezirk Eimsbüttel.

Der Stadtteil ist stark durch Verkehrsachsen geprägt. Im Rahmen einer "Stadtteilreparatur" wurde der Hamburger Deckel auch über den Autobahnabschnitt von der Anschlussstelle Stellingen bis zur nördlichen Güterumgehungsbahn gebaut. Die Grünanlage ist noch im Bau.

Nach der bereits erfolgten Verlagerung des Sportplatzes zwischen Sportplatzring, Basselweg und Stellinger Steindamm wird dort mit 700 Wohnungen die sogenannte „Neue Mitte Stellingen“ entstehen. Nachdem die Straßenerschließung schon vor längerer Zeit erfolgte, haben Ende 2021 erste Baumaßnhamen für den Wohnungsbau begonnen.
Perspektivisch soll hier auch die Haltestelle "Sportplatzring" der noch im frühen Planungsstadium befindlichen Linie 5 der U-Bahn gebaut werden.

Statistik 
 Anteil der unter 18-Jährigen: 14,8 % [Hamburger Durchschnitt: 16,6 % (2020)]
 Anteil der über 64-Jährigen: 18,5 % [Hamburger Durchschnitt: 18,0 % (2020)]
 Ausländeranteil: 19,8 % [Hamburger Durchschnitt: 17,7 % (2020)]
 Anteil von Leistungsempfängern nach SGB II: 8,3 % [Hamburger Durchschnitt: 9,9 % (2020)]
 Arbeitslosenquote: 6,2 % [Hamburger Durchschnitt: 6,4 % (2020)]

Das durchschnittliche Einkommen je Steuerpflichtigen beträgt in Stellingen 32.600 Euro jährlich (2013), der Hamburger Gesamtdurchschnitt liegt bei 39.054 Euro.

Politik 
Für die Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft gehört Stellingen zum Wahlkreis Stellingen – Eimsbüttel-West.

Bei Bezirksversammlungswahlen gehört der Stadtteil zum gleichnamigen Wahlkreis Stellingen. Bei Bundestagswahlen zählt Stellingen zum Bundestagswahlkreis Hamburg-Eimsbüttel.

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Tierpark und sonstige Parks 
Weit über die Stadtteilgrenzen hinaus ist Hagenbecks Tierpark mit seinem denkmalgeschützten Tor bekannt, das allerdings mittlerweile kein Eingang mehr ist. Der neue Eingang befindet sich in unmittelbarer Nähe der Haltestelle Hagenbecks Tierpark der Linie U2 der Hamburger U-Bahn, die aber nicht mehr in Stellingen liegt, sondern auf Lokstedter Gebiet.

Nördlich von Hagenbecks Tierpark gibt es in Stellingen die sogenannte „Stellinger Schweiz“, korrekt eigentlich „Stellinger Feldmark“ (), ein hügeliges Gebiet mit ländlichem Charakter. Dort gewinnen die Hamburger Wasserwerke Trinkwasser. Die Wiesen beim Sportpark Eimsbüttel und beim Tierpark heißen „Eimsbüttler Stadtpark“.

Bauwerke 
 Das architektonisch interessante ehemalige Rathaus von 1912 ().
 Der Wasserturm von 1912 – zum Wohnhaus umgebaut.
 Eine dem heiligen Prokop geweihte russisch-orthodoxe Kirche.
 Die Fazle-Omar-Moschee wurde am 22. Juni 1957 in der Wieckstraße eröffnet. Sie ist die zweitälteste Moschee in Deutschland und der erste Moscheeneubau nach dem Zweiten Weltkrieg.
 Werner Kallmorgen errichtete 1963 ein kleines Ladenzentrum an der Einmündung der Alten Volksparkstraße in die Kieler Straße. Es befindet sich in einem schlechten Zustand und wurde 2017 an einen Investor verkauft.
 Ein markantes Eislaufzelt von Jörg Schlaich.
 Neubau Gemeindezentrum der Ev.-Luth. Kirchengemeinde

Sport 
Zwischen der Hagenbeckstraße, der Koppelstraße und den Gleisen der U-Bahn befindet sich der Sportpark Eimsbüttel. Dort gibt es zwei Rasen-Fußballplätze, einen mit Tribünen. Aktuell trägt dort die zweite Mannschaft des HSV (Regionalliga) ihre Heimspiele aus. Auch das ehemalige Bundesliga-Frauenteam des HSV und der Verein Camlica Genclik waren im Sportpark zu Hause. Außerdem gibt es ein Eislauf- und Radstadion, das ein markantes Zeltdach hat, die Squashanlage Sportwerk Hamburg, Heimspielstätte der Bundesligamannschaft von Sportwerk Hamburg Walddörfer, sowie die Tennisanlage des Vereins Grün-Weiss Eimsbüttel.

Historisch war der HSV-Vorläufer Falke 06 ein Stellinger Verein, zeitweise auch Union 03 (von 1909 bis 1913 an der Kieler Straße), später traten untere und Jugendmannschaften des ESV, eines Vorläufers von Grün-Weiß Eimsbüttel, im Sportpark an.

Am Sportplatzring lag das Stellinger Stadion () mit zwei Hartplätzen und einem Rasenplatz. 2017 wurde der Sportplatz zur Vogt-Kölln-Straße verlegt. Hier tragen die Mannschaften des TSV Stellingen 88 und des SV West-Eimsbüttel ihre Punktspiele aus.

Außerdem gibt es zwei Regionalsporthallen in Stellingen, zu einem die Sporthalle Wegenkamp und die Sporthalle Hagenbeckstraße in der Gesamtschule Stellingen in denen diverse Vereine aus dem Stadtteil trainieren und ihre Punktspiele und Turniere austragen.

Friedhof 
Der Stellinger Friedhof gehört der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Stellingen und liegt an der Ecke Molkenbuhrstraße / Johann-Wenth-Straße. Es können unabhängig vom Wohnort Verstorbene aller Konfessionen beerdigt werden.

Wirtschaft und Infrastruktur

Ansässige Unternehmen 
Der Hygiene-Spezialist Bode Chemie hat hier seinen Firmensitz, ebenso nach Umzug die Langebartels & Jürgens Druckereigesellschaft mbH.

Außerdem hat die IKK Hamburg, heute eine der Hauptverwaltungen der IKK classic, direkt an der Autobahnanschlussstelle Stellingen ihren Sitz.

Einer der drei Hauptstandorte des TÜV Nord in Deutschland befindet sich in Hamburg-Stellingen.

Verkehr 

In Stellingen liegen die S-Bahn-Stationen Hamburg-Eidelstedt, Hamburg-Stellingen und Hamburg-Langenfelde an der Bahnstrecke Hamburg-Altona–Kiel. Die beiden erstgenannten wurden bis zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006, bei der einige Spiele im benachbarten Bahrenfeld gelegenen Volksparkstadion stattfanden, umgebaut.
Ferner liegt der nur zu betrieblichen Zwecken genutzte Bahnhof Hamburg-Stellingen an der Bahnstrecke Hamburg-Altona–Neumünster.

Unmittelbar hinter der Stadtteil-Grenze zu Lokstedt befindet sich der U-Bahnhof Hagenbecks Tierpark der Linie U2.

An der Grenze zum Stadtteil Eidelstedt verläuft die Güterumgehungsbahn Hamburg einspurig auf einem Damm.

An der Autobahn-Anschlussstelle Hamburg-Stellingen zweigen die Bundesstraßen 4 und 5 von der Bundesautobahn 7 ab. Die Kreuzung Kieler Straße / Sportplatzring zählt zu den am stärksten befahrenen Knotenpunkten Hamburgs.

Feuerwehr 
Seit 1885 hat Stellingen seine eigene Freiwillige Feuerwehr (FF) mit Sitz in der Melanchthonstraße, an dem sich zuvor das Stellinger Gefängnis befand. Infolge des Groß-Hamburg-Gesetzes von 1937 wurde die FF (F 1931) in die Feuerwehr Hamburg eingegliedert. Die Aufgaben der FF Stellingen bestehen darin, die Berufsfeuerwehr in Fragen der Abwehr von Gefahren für die Allgemeinheit zu unterstützen. Des Weiteren ist die Stellinger Feuerwehr im Katastrophenschutz (Deichverteidigung) tätig und hat die sogenannten Sonderkomponenten „Dekontamination und Reinigung“ sowie „Spüren und Messen“ übernommen. Seit 1976 engagiert sich die FF Stellingen mit ihrer Jugendfeuerwehr erfolgreich in der Jugendarbeit. Die JF Stellingen hat mit dem Mineola Junior Fire Department eine Partnerjugendfeuerwehr in den Vereinigten Staaten.

Seit 1966 gibt es am Basselweg die Feuer- und Rettungswache Stellingen (F15) der Berufsfeuerwehr. Diese wurde 1996 erweitert und hat heute 105 Mitarbeiter. Neben umliegenden Stadtteilen ist diese Feuerwache auch für die stark befahrenen Autobahnen A7 auf dem Abschnitt
Bahrenfeld bis Quickborn sowie A23 vom Autobahndreieieck Nordwest-Dreieck bis Halstenbek zuständig.

Polizei 
Seit 1977 hat das Polizeikommissariat 27 seine Wache neben dem Stellinger Rathaus.
Dieses Kommissariat ist auch für Eidelstedt zuständig.

Bildung 

Stellingen verfügt über die die Grundschulen Brehmweg, Molkenbuhrstraße und Wegenkamp.
Als weiterführende Schulen gibt es die Stadtteilschule Stellingen mit der Oberstufe am Sportplatzring sowie das Albrecht-Thaer-Gymnasium.

Der Fachbereich Informatik der Universität Hamburg hat seinen Sitz in der Vogt-Kölln-Straße.

Die Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik und die Berufsfachschule für Sozialpädagogische Assistenz befinden sich zusammen am Wördemannsweg.

Persönlichkeiten

In Stellingen geboren 
 Olli Schulz (* 1973), Singer-Songwriter, Schauspieler und Moderator
 Michael Wilhelm Hillmer (1811–1871), Essigfabrikant und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Wilhelm Laage (1868–1930), Maler und Holzschneider
 Hans Henny Jahnn (1894–1959), Schriftsteller, politischer Publizist, Orgelbauer und Musikverleger
 John Wittorf (1894–1981), kommunistischer Politiker

Mit Stellingen verbunden 
 Carl Hagenbeck (1844–1913), Tierhändler, Völkerschauausrichter und Zoodirektor, eröffnete 1907 Hagenbecks Tierpark in Stellingen
 Hugo Haase (1857–1933), Karussellbauer, eröffnete 1914 einen Vergnügungspark in Stellingen
 Kurt Bauer (1904–1982), Bildhauer
 Holger de Vries (* 1967), Dr.-Ing., Sachverständiger, Marineoffizier, Hauptbrandmeister, deutscher Fachbuchautor
 Burchard Bösche (1946–2019), Jurist, Gewerkschafter und Autor von Büchern zu den Genossenschaften

Quellen und Literatur 
 Daniel Tilgner (Hrsg.): Hamburg von Altona bis Zollenspieker. Das Haspa-Handbuch für alle Stadtteile der Hansestadt. Hoffmann und Campe, Hamburg 2002, ISBN 3-455-11333-8.
 Peter Rickers: Archivbilder Hamburg-Stellingen. Sutton Verlag, Erfurt 2006, ISBN 978-3-86680-019-9.
 Karin Kuppig: Eimsbüttelbuch. Mit Eidelstedt, Hoheluft-West, Lokstedt, Niendorf, Schnelsen, Stellingen. Junius, Hamburg 2012, ISBN 978-3-88506-496-1.

Siehe auch 
 Liste der Straßen, Plätze und Brücken in Hamburg-Stellingen
 Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Stellingen
 Liste der Stolpersteine in Hamburg-Stellingen

Weblinks 

 Stellingen auf hamburg.de

Einzelnachweise 

Stellingen